Pinky, Massimo Mattioli képregénye
 Pinky, Elia Kazan filmje
 Pinky, megszűnt japán divatmagazin (2004-2009)
 Pinky, Sepsi László urban fantasy regénye
 Pinky, Louisianában észlelt albinó delfin 
 Pinky (magyar szinkronban Bunkó), a Bunkó és Vész (Pinky és Brain) című animációs rajzfilmsorozat egyik egérfőszereplőjének a neve